

Cinema 
 All Tomorrow's Parties – film del 2003 diretto da Yu Lik-Wai
 All Tomorrow's Parties – film documentario del 2009 diretto da Jonathan Caouette

Letteratura 
 American Acropolis (All Tomorrow's Parties) – romanzo di William Gibson del 1999

Musica 
 All Tomorrow's Parties – singolo dei The Velvet Underground del 1966, dall'album The Velvet Underground & Nico
 All Tomorrow's Parties – festival musicale britannico
 ATP Recordings – etichetta musicale britannica

Televisione 
 Un istante per sempre (All Tomorrow's Parties) – episodio della terza stagione di One Tree Hill